Les élections fédérales canadiennes de 2019 dans les Territoires canadiens, comme dans le reste du Canada, ont lieu le . Les Territoires sont représentées par  à la Chambre des communes, soit le même nombre que lors des élections fédérales canadiennes de 2015 dans les territoires.

Résultats généraux

Par circonscriptions

N

T

Y

Références 

Territoires
Élection fédérale canadienne de 2019 dans le Nord canadien